Iskender steht für 
 İskender, einen türkischen Vornamen 
 Iskender (Schulz), einen Roman von Hermann Schulz (1999)
 Iskender Kebap, oft auch nur Iskender genannt, ein Fleischgericht der türkischen Küche

Siehe auch:
Iskander